Janów ist der Name folgender Orte:

 Janów (Powiat Sokólski), Dorf und Sitz einer Landgemeinde in der Woiwodschaft Podlachien in Polen, siehe Gmina Janów (Powiat Sokólski)
 Janów (Powiat Częstochowski), Dorf und Sitz einer Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien in Polen
 Janów (Katowice), Stadtteil von Katowice in der Woiwodschaft Schlesien in Polen
 Janów (Olszanka), Dorf in der Gemeinde Olszanka in der Woiwodschaft Opole in Polen
 Janów Lubelski, Stadt in der Woiwodschaft Lublin in Polen
 mehrerer andere Dörfer in Polen
 polnischer Name einer Siedlung städtischen Typs in der Ukraine, siehe Iwano-Frankowe
 polnischer Name von Iwaniw (Kalyniwka), Rajon Kalyniwka, Oblast Winnyzia, Ukraine
 polnischer Name von Iwanawa, Weißrussland

Janow ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Hirsch Janow (1733–1785), deutscher Rabbiner

Siehe auch:
 Janow
 Janov